Phaops är ett släkte av skalbaggar. Phaops ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Phaops